Kapf ist häufig, vor allem im alemannischen Raum, der lokale Name eines aussichtsreichen Berges, einer Anhöhe oder einer Ansiedlung auf einer solchen. Der Wortursprung stammt von mittelhochdeutsch kapfen (scharf, verwundert schauen, gaffen). In der Schweiz ist die Variante "Gupf" verbreitet.

Kapf ist der Name folgender Berge und eines Berghangs oder schroffen Felsens:
 Kapf (Bregenzerwaldgebirge) (1153 m), bei Götzis, Vorarlberg, Österreich
 Kapf (Feldkirch), (800 m), südwestlich von Fraxern, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg, Österreich 
 Kapf (Oberstaufen) (998 m), südwestlich von Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kapf (Egenhausen) (627,4 m), im Schwarzwald, bei Egenhausen, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Kapf, im Schwarzwald an Kirnach-Mündung in die Brigach, nahe Villingen (Villingen-Schwenningen), Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Keltische Siedlung Kapf

Kapf ist der Name folgender Ortschaften:
 Kapf (Alfdorf), Ortsteil der Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kapf (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kapf (Oberegg AI), Weiler der Gemeinde Oberegg AI, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Kapf (Musberg), Stadtteil von Musberg (Leinfelden-Echterdingen), Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Kapf (Krinau), Weiler in der Gemeinde Krinau, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen

Kapf ist der Name folgender Gebäude:
 Burg Kapf (Bietingen), Wallburg bei Bietingen (Gottmadingen), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Burg Kapf (Burladingen), Burgruine bei Burladingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Landhaus Kapf, Landhaus in Aristau, Bezirk Muri, Kanton Aargau
 Ober- und Unterkapf (St. Gallen), zwei Einzelhöfe der Stadt St. Gallen, Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Kapff